Oog steht für:
 das friesische Wort für Insel
 eine Ortschaft in der Region Sool in Somalia

OOG steht für:
 out of gauge (engl.), Bezeichnung für übergroßes Frachtgut auf einem Containerschiff

Abkürzung